Le tournoi de Simple hommes des Championnats du monde de badminton 2013 s'est tenu du 5 au  à Canton en Chine.

Lin Dan, champion en titre, a battu en finale Lee Chong Wei sur le score de 16-21, 21-13, 20-17 (ab.).

Têtes de série 
Voici le tirage des têtes de série. Le résultat de chaque joueur se trouve entre parenthèses.

 Lee Chong Wei (Finale)
 Chen Long (Quart de finale)
 Du Pengyu (Demi-finale)
 Boonsak Ponsana (Huitième de finale)
 Kenichi Tago (, forfait)
 Hu Yun (Huitième de finale)
 Nguyễn Tiến Minh (Demi-finale)
 Tommy Sugiarto (Quart de finale)

  Jan Ø. Jørgensen ''(Quart de finale)
  Sony Dwi Kuncoro ''()
  Marc Zwiebler ''(Huitième de finale)
  Wong Wing Ki ''()
  Kashyap Parupalli ''(Quart de finale)
  Wang Zhengming ''(Huitième de finale)
  Chong Wei Feng ''(Huitième de finale)
  Takuma Ueda ''(Huitième de finale)

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Tableau final

Lien externe 
tournamentsoftware.com

Simple hommes